Borejki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.
 Borejki – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.
 Borejki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.